Dark Angel, letteralmente "angelo nero", è un'espressione della lingua inglese usata come sinonimo di angelo caduto.

Può inoltre riferirsi a:

Cinema 
The Dark Angel – film del 1925 diretto da George Fitzmaurice
L'angelo delle tenebre (The Dark Angel) – film del 1935 diretto da Sidney A. Franklin
Arma non convenzionale (Dark Angel) – film del 1990 diretto da Craig R. Baxley

Letteratura e fumetti 
Dark Angel – romanzo del 2005 di David Klass
Dark Angel – un manga del 1990 di Kia Asamiya
Dark Angel: Phoenix Resurrection – un manga del 2000 di Kia Asamiya

Musica 
Dark Angel – gruppo musicale thrash metal statunitense
Dark Angel – album di Lee Hyo-ri del 2005

Televisione 
Dark Angel – serie televisiva
Dark Angel – videogioco tratto dalla serie omonima